Lauricella ist der Familienname folgender Personen:

 Calogero Lauricella (1919–1989), römisch-katholischer Bischof von Syrakus
 Giuseppe Lauricella (1867–1913), italienischer Mathematiker
 Hank Lauricella († 2014), US-amerikanischer Footballspieler
 Salvatore Lauricella (1922–1996), italienischer Politiker